Mourella caerulea (Friese, 1900) — вид безжальных пчёл из трибы Meliponini семейства Apidae.

Распространение 
Неотропика: Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай.

Классификация 
Единственный вид рода . Род назван в честь гименоптеролога профессора Jesus Santiago Moure (Бразилия), крупнейшего специалиста по пчёлам Южной Америки.

Описание 
Не используют жало при защите. Хотя жало у них сохранилось, но в сильно редуцированном виде. Среди посещаемых этими пчёлами растений отмечены следующие:

 Gomphrena sp., Pfaffia tuberosa (Amaranthaceae), Lithraea molleoides (Anacardiaceae), Illex sp. (Aguifoliaceae), Silene gallica, Silene sp. (Caryophyllaceae), Ipomoea cairica (Convolvulaceae), Aspilia montevidensis, Baccharidastrum triplinervium, Baccharis articulata, Baccharis sp., Bidens pilosa, Chrysanthemum mycosis, Elephantopus mollis, Hypochoeris brasiliensis, Pluchea sagittalis, Senecio bonariensis, S. brasiliensis, S. oleraceus, S. pinnatus, S. selloi, Taraxacum sp., Vernonia flexuosa, V. nudiflora (Compositae), Raphanus raphanistrum (Cruciferae), Hyptis mutabilis, Mentha sp., Scutellaria racemosa (Labiata [sic]), Acacia sp., Mimosa scabrella (Leguminosae), Linum usitatissimus (Linaceae), Heimia myrtifolia (Lythraceae), Sida rhombifolia (Malvaceae), Cedrela sp. (Meliaceae), Eugenia sp. (Myrtaceae), Ludwigia elegans, Ludwigia sp. (Onagraceae), Oxalis subvillosa, O. conorrhiza (Oxalidaceae), Grevillea banksii (Proteaceae), Clematis denticulata (Ranunculaceae), Borreria verticillata, Borreria sp., Richardia brasiliensis (Rubiaceae), Citrus sp., Lanthoxylum astrigerum (Rutaceae), Allophylus edulis (Sapindaceae), Solanum sisymbriifolium (Solanaceae), Dombeya wallichii (Sterculiaceae), Centella biflora, Eryngium sp. (Umbelliferae), Vitex sp., Verbena montevidensis (Verbenaceae).

Примечания

Литература 
 Moure, J. S. (1961). A Preliminary Supra-specific Classification of the Old World meliponine bees (Hym., Apoidea). Stud. Entomol. (Rio de Janeiro) 4 (1-4): 181—242.
 Schwarz, H. F. (1948). Stingless bees (Meliponidae) of the Western Hemisphere. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 90: xvii+546.
 Wille, A. (1979). Phylogeny and relationships among the genera and subgenera of the stingless bees (Meliponinae) of the world. Revista de Biologia Tropical 27 (2): 241—277.

Ссылки 
 Список таксонов на BioLib

Пчёлы настоящие
Насекомые Южной Америки
Животные, описанные в 1900 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Монотипические роды пчёл